skuwka pióra
 skuwka sznurowadła